Metzgeria (slak), een geslacht van weekdieren uit de klasse van de Gastropoda (slakken)
 Metzgeria (levermos), een geslacht van thalleuze levermossen